Євстигнє́єв — російське прізвище, що походить від імені Євстигнєй.

Відомі носії:
 Євстигнєєв Василь Володимирович (1980—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Євстигнєєв Денис Євгенович (1961) — російський оператор і режисер, син Євгена Євстигнєєва та Галини Волчек
 Євстигнєєв Євген Олександрович (1926—1992) — російський актор театру й кіно, народний артист СРСР
 Євстигнєєв Кирило Олексійович (1917—1996) — генерал-майор авіації, двічі Герой Радянського Союзу

 Євстигнєєва Лілія Дмитрівна (1937—1986) — радянська актриса театру і кіно.